Am Augsburger Dom besteht das Amt des Dompredigers seit 1488. Seit dem 17. Jahrhundert gab es einen Vormittags- und einen Nachmittagsprediger. Im 16. Jahrhundert hatten die Domprediger in Augsburg auch theologische Vorlesungen zur Weiterbildung des Klerus zu halten, da es keine Universität dort gab.

Als Domprediger waren in Augsburg tätig:

Einzelnachweise 

Augsburger Dom, Domprediger
Domprediger
!